Komījān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Komījān (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Shahrestān-e Komījān, kommun, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar